Rio Santo Antônio  steht für:

 Rio Santo Antônio (Mato Grosso do Sul), Fluss im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, Brasilien
 Rio Santo Antônio (Minas Gerais), Fluss im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Rio Santo Antônio (Paraná), Fluss im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Rio Santo Antônio (Bundesstaat Rio de Janeiro), Fluss im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien